Der Kanton Gimone-Arrats ist ein französischer Wahlkreis in der Region Okzitanien. Er liegt in den Arrondissements Auch (21 Gemeinden) und Condom (15 Gemeinden) des Départements Gers. Der Hauptort des Kantons ist Gimont.

Geographie 
Der Kanton liegt im Osten des Départements an der Grenze zum Département Haute-Garonne.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone neu geschaffen. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Mauvezin (15 Gemeinden), Cologne (13 Gemeinden), Gimont (5 Gemeinden) und L’Isle-Jourdain (3 Gemeinden).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 36 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Wahlen zum Rat des Départements Gers 
Bei den Wahlen am 22. März 2015 erzielte keine Partei die Mehrheit. Bei der Stichwahl im 2. Wahlgang am 29. März 2015 gewann das Gespann Philippe Dupouy/Hélène Rozis Le Breton (PS) gegen Jean-Luc Silheres/Sylvie Varin (Union du Centre) mit einem Stimmenanteil von 53,80 % (Wahlbeteiligung:58,59 %).

Einzelnachweise 

Gimonearrats